Un chiffonnier est un meuble à tiroir.
 Chiffonnier est un métier consistant acheter de vieux chiffons, papiers, etc.